У́лица Михаи́ла Ала́дьина — одна из улиц исторического района Белый город в центральной части Астрахани, проходит с севера на юг параллельно Коммунистической улице и улице Шелгунова. Начинается от улицы Свердлова, пересекает Эспланадную и улицу Молодой Гвардии, далее проходит вдоль Морского сада до Советской, пересекает улицу Ленина и заканчивается у улицы Бабушкина.

История 
В 1837 году официально утверждено уже существовавшее название Малая Демидовская или Мало-Демидовская, в 1924 году была переименована в честь участника Гражданской войны, астраханца Михаила Фёдоровича Аладьина.

Примечания 

Улицы Астрахани